Josef Čermák ist der Name folgender Personen:

* Josef Čermák (Literaturwissenschaftler) (1928–2020), tschechischer Literaturwissenschaftler 
 Josef Rudolf Čeněk Čermák (* 1924), tschechischer Schriftsteller

Siehe auch;
 Joseph Czermak (1825–1872), böhmischer Psychiater
 Joseph Julius Czermak (1799–1851), österreichischer Physiologe und Anatom
 József Csermák (1932–2001), ungarischer Hammerwerfer